Кубок Вены по футболу 1907 — первый розыгрыш Кубка Вены. Победителем турнира стал «Фёрст», который в финале обыграл «Флоридсдорф» со счётом 1:0.

Розыгрыш кубка был организован в качестве замены отменённого чемпионата Вены 1906/07. Участие в кубке не было обязательным, кроме того, календарь розыгрыша был неблагоприятен для ряда наиболее сильных клубов Вены. По этим причинам они не проявили серьёзного интереса к соревнованию, выставив на него усиленные резервные составы.

Первый раунд 

 «Виктория», «Рапид», «Ред Стар» и «Фёрст» прошли во второй раунд без игры.

Второй раунд 

 «Виктория», «Рапид», «Рудольфсхюгель», «Фёрст» и «Флоридсдорф» прошли в четвертьфинал без игры.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Вены 1907 на сайте AustriaSoccer.at
 Кубок Вены 1907 на сайте RSSSF

Футбол в Европе в 1907 году
Спорт в Австрии в 1907 году
Спортивные соревнования в Вене
Футбольные соревнования в Австрии